Bosc-Renoult est un toponyme composant le nom de plusieurs communes françaises :

Toponymie 
 Bosc-Renoult-en-Ouche, commune de l'Eure.
 Bosc-Renoult-en-Roumois, commune de l'Eure.
 Le Bosc-Renoult, commune de l'Orne. 

Homonymie de toponyme